Elaeognatha är ett släkte av fjärilar. Elaeognatha ingår i familjen trågspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trågspinnare
Elaeognatha